

Nomi
Ieoh Ming Pei – architetto cinese
Mario Pei – linguista statunitense
Pei Xingru – lottatrice cinese

Chimica 
 PEI – polietereimmide, un polimero

Codici 
 PEI – vecchio codice valutario ISO 4217 dell'Inti peruviano (sostituito dal Sol peruviano – PEN), ex valuta del Perù
 PEI – codice IATA dell'Aeroporto Matecana, Pereira, Colombia

Abbreviazioni 

 PEI – Abbreviazione per Isola del Principe Edoardo, la più piccola provincia del Canada
 PEI – Piano Educativo Individualizzato